Ramón Suárez del Valle (Lluanco, 1968), futbolista asturià
 Ramón Rodríguez Jiménez (Palma, 1999), futbolista mallorquí